

Patronyme 
Curnier est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Charles Curnier (1817-1863), homme politique français ;
 Jean-Paul Curnier (né en 1951), philosophe et un écrivain français ;
 Léonce Curnier (1813-1894), homme politique français ;
 Noël Curnier (né en 1977), joueur de rugby à XV français.

Toponyme 
 Curnier est une commune française située dans le département de la Drôme.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme